LTR peut faire référence à :
 Long Terminal Repeat sequence, une séquence que l'on peut trouver sur des rétrotransposons en biologie moléculaire ;  
 LTR (langage), un langage informatique ;
 LTR (éditeur), un éditeur ayant par exemple édité Éric Ollivier ;
 Long-Term Relationship, relation durable en anglais ;
 LeTteR, formats de papiers normés américains ;
 Left-To-Right (de gauche à droite), un sens d'écriture ;
 long-term release, ou version long terme, aussi appelée Long-term support (LTS), en informatique libre.

voir aussi 
 Emy LTR, nom de scène d'une actrice et chanteuse française ;
 R700 Police LTR (Light Tactical Rifle), un modèle de la carabine Remington model 700.